Champignolles kan syfta på:
 Champignolles, Côte-d'Or
 Champignolles, Eure